Antoine Pavoni (1325-1374), dominicain italien reconnu bienheureux et martyr par l'Église catholique ;
 Ludovic Pavoni (1784-1849), prêtre italien, fondateur, saint ;
 Pierfrancesco Pavoni (né en 1963), athlète italien ;
 Pierre Pavoni (né en 1955), peintre, dessinateur et sculpteur français ;
 Reto Pavoni (né en 1968), joueur de hockey sur glace ;
 Ricardo Pavoni (né en 1943), footballeur uruguayen ;
 Roberto Pavoni (né en 1991), nageur britannique.